Toponímia:
Advance (Indiana), població dels Estats Units
Advance (Missouri), població dels Estats Units
 Videojocs:
Advance Wars: Dark Conflict, videojoc tàctic
Final Fantasy Tactics Advance, videojoc desenvolupat per Square Enix
Game Boy Advance, videoconsola portàtil fabricada per Nintendo
Game Boy Advance SP, consola de videojocs portàtil fabricada per Nintendo
Grand Theft Auto Advance, videojoc llançat el 24 d'octubre de 2004 
 Miscel·lània:
Advance Australia Fair, himne nacional d'Austràlia
Advance and Follow, disc del grup de música electrònica VNV Nation
Advance Motor Manufacturing Company, fabricant de motocicletes i automòbils britànic